Сарыкамыш или Сары-Камыш (, ) — топоним тюркского происхождения, означающий в переводе «желтый тростник».

Киргизия 
 Сары-Камыш — село в Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области.
 Сары-Камыш — село в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области.

Россия 

 Сарыкамыш — прежнее название посёлка Сарыкамышка в Чулымском районе Новосибирской области.

Турция 
 Сарыкамыш — город в иле Карс.

Украина 
 Сары-Камыши — до 1946 г. название села Днепровское в Очаковском районе Николаевской области.

См. также 
 Саракамыш — населённый пункт
 Сарыкамышское озеро
 Сарыкамышская котловина